Senostoma är ett släkte av tvåvingar. Senostoma ingår i familjen parasitflugor.

Dottertaxa till Senostoma, i alfabetisk ordning 

 Senostoma apicale
 Senostoma appendiculatum
 Senostoma atripes
 Senostoma basale
 Senostoma brevipalpe
 Senostoma commune
 Senostoma flavipes
 Senostoma flavohirtum
 Senostoma hirsutilunula
 Senostoma hirticauda
 Senostoma hyria
 Senostoma longimentum
 Senostoma longipes
 Senostoma mcalpinei
 Senostoma mixtum
 Senostoma modestum
 Senostoma nigrihirtum
 Senostoma nigropilosum
 Senostoma nigrospiraculum
 Senostoma notatum
 Senostoma pallidihirtum
 Senostoma pectinatum
 Senostoma punctipenne
 Senostoma rubricarinatum
 Senostoma setigerum
 Senostoma setiventre
 Senostoma simulcercus
 Senostoma taylori
 Senostoma tenuipes
 Senostoma tessellatum
 Senostoma testaceicorne
 Senostoma unipunctum
 Senostoma variegatum

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Parasitflugor
Senostoma